В лиге арцит Израиля по хоккею в сезоне 2017/2018 участвует 11 команд.
Турнир начался 23 октября 2017 года.

Петах-Тиква Уингс Petah Tikva Wings

Сильвер Фокс Silver Fox

Айс Тайгерс HC Gedera (Ice Tigers)

Легион Ришон Legion Rishon

Тартлес Бат-Ям/Холон HC Holon (Turtles Bat Yam/Holon)

КИХШ-2 CIHS-2

ХК Метула HC Metula

Примечания 

Лига арцит по хоккею